АК-Шеих — название населённых пунктов в России:

 Ак-Шеих — прежнее название посёлка городского типа Раздольное в Раздольненском районе Крыма.
 Ак-Шеих — прежнее название села Красная Заря в Бахчисарайском районе Крыма.
 Ак-Шеих — прежнее название села Новосельцево в Джанкойском районе Крыма.
 Ак-Шеих татарский — прежнее название села Червоное в Раздольненском районе Крыма.
 Ак-Шеих — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.